Vallée, dépression géographique.

Patronyme 

 Famille de La Vallée Poussin.

Toponyme 

 La Vallée, commune française de la Charente-Maritime ;
 La Vallée, quartier français d’Amiens ;
 La Vallée, ancien district suisse du canton de Vaud ;
 La Vallée, localité belge de la commune d'Éghezée ;
 La Vallée-de-Jacmel, commune d'Haïti ;
 La Vallée, canton canadien.

Titres 

 La Vallée (1972), film français de Barbet Schroeder ;
 La Vallée (1985-), hebdomadaire régional valdôtain ;
 La Vallée (2014), film libano-germano-franco-qatari de Ghassan Salhab ;
 La Vallée (2018), téléfilm suisse de Jean-Stéphane Bron ;
 La Vallée (2020), roman français de Bernard Minier.